Cette page contient les pages d'homonymie de Mémoire vive et Mémoires vives.

La mémoire vive est la mémoire dans laquelle un ordinateur place les données lors de leur traitement.

Mémoire vive peut aussi désigner :
 Mémoire vive, une série télévisée québécoise ;
 Mémoire vive, le cinquième album studio du groupe canadien Garolou ;
 Mémoire vive, le premier tome de la série de bande dessinée Nomad ;
 Mémoire vive, un roman d'Olivier Mavré ;
 Mémoire vive, une revue qui fait revivre le passé de Lausanne ;
 Mémoire vive / Entretiens avec François Bousquet, un ouvrage d'Alain de Benoist ;
 Mémoire vive, un magazine de télévision dont les images ont plus tard servi de base à Retro Game One ;
 Mémoire vive 2.0, la suite de la précédente émission.  

Mémoires vives peut désigner :
Mémoires vives, l'autobiographie d'Edward Snowden, parue en 2019.